Ефремов, Пётр:
 Ефремов, Пётр Александрович (1830—1907) — русский библиограф, редактор и издатель.
 Ефремов, Пётр Николаевич (1925—1976) — Герой Советского Союза.